Osoby o nazwisku Śliwiński:

 Andrzej Śliwiński (ujednoznacznienie)
 Antoni Śliwiński (ujednoznacznienie)
 Artur Śliwiński (1877-1953) – historyk
 Bernard Śliwiński (1883-1941) – doktor praw
 Błażej Śliwiński (ur. 1954) – historyk
 Dariusz Śliwiński (ur. 1976) – fotograf
 Feliks Śliwiński (ur. 1947) – lekkoatleta
 Jan Effenberger-Śliwiński (1884-1950) – literat
 Hipolit Śliwiński (1866-1932) – architekt
 Jan Śliwiński (ujednoznacznienie)
 Józef Piotr Śliwiński (ur. 1947) – historyk
 Józef Śliwiński (1865-1930) – pianista, dyrygent
 Krzysztof Śliwiński (ur. 1940) – dyplomata
 Leon Śliwiński (malarz) (1916-2001) – malarz, konserwator
 Ludwik Śliwiński (1857-1923) – aktor, reżyser
 Marian Śliwiński (1932-2009) – chirurg
 Michał Śliwiński (ur. 1970) – kajakarz
 Patryk Śliwiński (ur. 1991) – polski raper
 Piotr Śliwiński (ur. 1962) – krytyk literacki
 Stanisław Śliwiński (ujednoznacznienie)
 Wiesław Śliwiński (1920-1990) – ekonomista
 Władysław Śliwiński – pilot myśliwski
 Zdzisław Śliwiński (1901-1997) – dyrektor Filharmonii

 Zobacz też
 Śliwicki

Polskie nazwiska